

Cinema 
 Le Far-West – film franco-belga del 1973 diretto da Jacques Brel

Geografia 
Australia
 Far West – regione del Nuovo Galles del Sud
Stati Uniti d'America
 Far West – territori dell'ovest degli Stati Uniti d'America
 Far West – insediamento del movimento dei Santi degli ultimi giorni nella contea di Caldwell, in Missouri
 Far West – sobborgo di Austin, in Texas
 Farr West – comune della contea di Weber, in Utah

Fumetti 
 Far West – fumetto creato da Richard Moore e pubblicato dalla Antarctic Press

Giochi 
 Far West – gioco di ruolo del 1993 pubblicato dalla M+D Editores
 Far West – videogioco della Greenwood Entertainment del 2002

Musica 
 Far West – album di Donatella Rettore del 1985
 Far West – album di Henri Dès del 1995

Trasporti 
 Farwest Airlines – compagnia aerea statunitense
 Far West – nave della marina civile statunitense

Pagine correlate 
Selvaggio west
West (disambigua)
Wild West